Bircii se poate referi la:
Localități din România
Bircii, Gorj
Bircii, Olt